Saskatoon est un toponyme surtout utilisé au Canada et pouvant désigner :

 Saskatoon, ville canadienne et plus grande ville de la Saskatchewan
 Baies Saskatoon, nom amérindien d'une sorte de baies d'Amérique du Nord
 Saskatoon, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise
 Expérience Saskatoon, expérience mesurant l'anisotropie des micro-ondes cosmiques
 Saskatoon City, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise
 Saskatoon Blades, équipe de hockey de la Ligue de hockey de l'Ouest
 Gare de Saskatoon, gare patrimoniale desservie par Via Rail Canada
 Saskatoon StarPhoenix, quotidien canadien distribué à Saskatoon
 , navire de défense côtière canadien
 Saskatoon-Est, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise
 Saskatoon-Ouest, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise
 Saskatoon, diverses circonscriptions provinciales de la Saskatchewan

Homonymie partielle 
 Saskatoon—Humboldt, circonscription fédérale de la Saskatchewan
 Saskatoon—Wanuskewin, circonscription fédérale de la Saskatchewan
 Saskatoon—Rosetown—Biggar, circonscription fédérale de la Saskatchewan
 Saskatoon—Biggar, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise
 Saskatoon—Clark's Crossing, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise
 Saskatoon—Dundurn, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise
 Saskatoon—Rosetown, ancienne circonscription fédérale saskatchewanaise

Homonymie de toponyme